USS Planter — назва двох кораблів ВМС США. 

 USS Planter (1862) — колісний пароплав, збудований у 1862 році. Брав участь у Громадянській війні в США
 USS Planter (ACM-2) —  Мінний загороджувач «Шимо» (). Збудований у 1944 році. На службі протягом 1944-1946 років, зданий на злам у 1948 році.